Vandaele est un nom de famille flamand et désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit Dael, Daele (« vallée ») ; en France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Gaël Vandaele (né en 1982), joueur français de volley-ball ;
 Jean Vandaele (1888–1963), homme politique français ;
 Jean-Noël Vandaele (né en 1952), artiste peintre français ;
 Serge Vandaele (né en 1952), coureur cycliste belge ;
 Wilfried Vandaele (né en 1959), homme politique belge flamand.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme flamand